Der er flere personer med navnet Marc Pedersen:
 Marc Pedersen (fodboldspiller født 1989) – fodboldspiller fra Vejle-Kolding
 Marc Pedersen (fodboldspiller født 1991) – fodboldspiller fra Blokhus FC